De Fuxianhuiida zijn een clade van uitgestorven geleedpotigen uit het Cambrium van China. Alle momenteel bekende soorten zijn afkomstig uit afzettingen van de Cambrium Series 2 uit de provincie Yunnan, inclusief de biota van Chengjiang. Ze worden over het algemeen beschouwd als dicht bij de basis van Euarthropoda, maar worden ook beschouwd als vroege mandibulaten. Van veel exemplaren is bekend dat ze, uitzonderlijk, zacht weefsel hebben behouden, inclusief geconserveerde ingewanden en zenuwweefsel, waardoor ze, gezien hun basale fylogenetische positie, belangrijk zijn voor het begrijpen van de evolutie van geleedpotigen als geheel. Ze bereiken een grootte van maximaal vijftien centimeter en worden geïnterpreteerd als bentische roofdieren en aaseters. Het fuxianhuiide exoskelet is niet gemineraliseerd en het aantal tergieten varieert van vijftien tot meer dan veertig. Het cephalon is bedekt met een hoofdschild en bevat gesteelde ogen die zijn verbonden door de voorste scleriet, antennes, een vlindervormig hyposoom en een naar achteren gerichte mond. Fuxianhuiiden hebben gespecialiseerde post-antennale aanhangsels met gekartelde randen die worden gebruikt voor voedselverwerking. De aanwezigheid van gnathobasen bij leden van Chengjiangocardidae suggereert dat ze in staat waren tot durofagie. Bij de meeste fuxianhuiiden vernauwen de thorax-tergieten zich naar achteren en eindigen ze in een zwemmende peddel of gepaarde staartvinnen met een staartstekel. Bij leden van Fuxianhuiidae is de thorax verdeeld in twee delen, de voorste brede opisthothorax en de achterste smalle ledematenloze staartachtige buik.

Uitgestorven geleedpotigen